Лос Паредонес има више значења:

 Лос Паредонес (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Паредонес (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Паредонес, Хојас де Јолосинго (Авакуозинго), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Паредонес (Атенанго дел Рио), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Паредонес (Леонардо Браво), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Паредонес (Аутлан де Наваро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Паредонес (Хилотлан де лос Долорес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Паредонес (Тангансикуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Паредонес (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Паредонес (Канделарија Локсича), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Паредонес (Чијетла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Паредонес (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Паредонес (Онавас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Паредонес (Нанакамилпа де Маријано Ариста), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Лос Паредонес (Алпатлавак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Паредонес (Пасо дел Мачо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Паредонес (Тлалнелхуајокан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику